Harambe est un terme pouvant désigner:

Harambe (1999-2016), gorille du zoo de Cincinnati sujet d'une polémique après avoir été abattu

Attraction
Harambe, village fictif africain du Disney's Animal Kingdom en Floride

Chanson
Harambe (Working Together for Freedom), chanson de Rita Marley en 1988
Harambe, chanson de Young Thug en 2016

Voir aussi